Валенти́на Алексе́евна Кочу́р (род. 5 сентября 1941, Донецк) — советская и украинская оперная певица. Народная артистка Украины (1991), лауреат премии «Образ Мечты» (1995), педагог Национальной Музыкальной Академии Украины им. П. И. Чайковского (с 2000 года), профессор (с 2008 года).

Биография 
Валентина Алексеевна Бирюкова родилась 5 сентября 1941 года в Донецке. С 1963 года училась в Донецком музыкальном училище. На четвёртом курсе перешла в Киевскую Государственную Консерваторию. Она стала одной из пяти абитуриентов, которых в тот год приняли на вокальное отделение. В 1970 году окончила Киевскую Государственную Консерваторию.

С 1972 по 1974 год выступала на сцене Новосибирского театра оперы и балета. С 1974 года стала солисткой Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета.

С 1976 по 2010 год выступала в Национальной опере Украины.

Избранные партии 
 Настя, татарка — «Тарас Бульба» Н. Лысенко;
 Настя — «Служанка» М. Вериковского;
 Мавра — «Золотой обруч» Б. Лятошинского;
 Ваня — «Жизнь за царя» М. Глинки;
 Княгиня — «Русалка» А. Даргомыжского;
 Марфа — «Хованщина» М. Мусоргского;
 Хивря — «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского;
 Шинкарка, Марина Мнишек — «Борис Годунов» М. Мусоргского;
 Любаша — «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова;
 Любава, Нежата — «Садко» Н. Римского-Корсакова;
 Кончаковна — «Князь Игорь» А. Бородина;
 Ольга, Няня — «Евгений Онегин» П. Чайковского;
 Любовь Кочубей — «Мазепа» П. Чайковского;
 Графиня — «Пиковая дама» П. Чайковского;
 Мать — «Арсенал» Г. Майбороды;
 Комиссар — «Оптимистическая трагедия» О. Холминова;
 Аксинья — «Тихий Дон» И. Дзержинского;
 Графиня Монморанси — «Анна Ярославна, королева Франции» А. Рудницкого;
 Зибель — «Фауст» Ш. Гуно;
 Орфей — «Орфей и Эвридика» Х. Глюка;
 Кармен — «Кармен» Ж. Бизе;
 Эболи — «Дон Карлос» Дж. Верди;
 Ульрика — «Бал-маскарад» Дж. Верди;
 Амнерис — «Аида» Дж. Верди;
 Азучена, Инес — «Трубадур» Дж. Верди;
 Магдалена — «Риголетто» Дж. Верди;
 Элис — «Лючия де Ляммермур» Г. Доницетти;
 Лючия — «Сельская честь» П. Масканьи;
 Ортруда — «Лоэнгрин» Р. Вагнера.

Награды  
 Народная артистка Украины (1991)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2001)

Примечания

Ссылки 
 5 сентября 1941 года в Донецке родилась Валентина Алексеевна КОЧУР (БИРЮКОВА)

Меццо-сопрано